Хэдфилд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хэдфилд, Дарси (1889—1964) — новозеландский гребец (академическая гребля), бронзовый олимпийский чемпион в одиночном заплыве Летних Олимпийских игр 1920 года.
  (1772—1841) — преступник, покушавшийся на короля Георга III.
 Хэдфилд, Кристофер Остин (род. 1959) — канадский лётчик-испытатель, астронавт канадского космического агентства.
 Хэдфилд, Мария (более известна под фамилией Косвей; 1760—1838) — английская художница итальянского происхождения.

См. также 
 Хэтфилд